

Geografia
Tatra  – catena montuosa dell'Europa centrale appartenente ai Carpazi

Altro 
 Tatra  – casa automobilistica ceca fondata nel 1850
 ČKD Tatra  – casa costruttrice ceca di mezzi ferrotranviari
  – cacciatorpediniere della k.u.k. Kriegsmarine